Парамаунт-плаза () — 48-этажный небоскрёб на Бродвее, в котором находятся два театра. В октябре 2006 года небоскреб занял 46-е место в списке самых высоких зданий Нью-Йорка.

История

Здание, разработанное по проекту компании Эмери Рос и Сыновья, было построено в 1970 году на месте  компанией «Арис-бразерс», которая в те годы называла себя крупнейшим частным застройщиком в Нью-Йорке.

Башня высотой 204 метра, занимающая большую часть квартала на западе от Бродвея между Западной 51-й и 50-й улицами, имеет общую площадь 208 200 кв. м.

Первоначально башня называлась «Арис-билдинг» в честь разработчиков, а дочерний театр (позже переименованный в ) являлся одним из самых больших на Бродвее. Также в здании существовал театр меньшего размера.

«Арис-бразерс» продали здание корпорации «Кинни», которая с 30 % свободных площадей привела его к банкротству, прежде чем оно оказалось в руках «Парамаунт-инвестмент-груп».

«Парамаунт» переименовала здание. Частично здесь были сняты фильмы «Король комедии» и «Немое кино». Театр «Арис» был переименован в «Гершвин». Южный из двух комплексов на Бродвее имеет тренажёрный зал и вход на станцию метро 50-я улица. В северном комплексе находился тематический ресторан .

На крыше здания со всех четырех сторон было прикреплено название немецкой финансовой компании Allianz.

Арендаторы
По состоянию на 31 октября 2019 года здание было сдано в аренду на 98,4%. В число арендаторов входят следующие компании:
 Bleacher Report
 Warner Music Group
 Showtime Networks
 Industrial and Commercial Bank of China
 Kasowitz Benson Torres
 Gannett Company
 Morgan Stanley
 MongoDB
 Charter Communications
 Allianz
 New Mountain Capital

Примечания

Ссылки

Бродвей (Нью-Йорк)
Небоскрёбы, построенные в 1970 году
Мидтаун